Le terme Templiers désigne :
 Les frères de l’ordre du Temple, ordre religieux et militaire créé lors des croisades au , et dissous au début du .
 Les membres de la société des Templiers, courant religieux protestant d’Allemagne, fondée au milieu du  et installé en Palestine.
 Le club de football américain des Templiers 78 d’Élancourt.
 Le club de baseball des Templiers de Sénart de l’ASPS Savigny-le-Temple / Lieusaint / Sénart.
 Auberge des Templiers à Boismorand dans le département du Loiret, classée Relais et Châteaux.
 Le Festival des Templiers''', évènement de courses de trail dans l'Aveyron.